Новосе́лье:
 Новоселье — праздник.
 Новоселье — советский фильм 1973 года.
 Новоселье — советский фильм 1985 года.
 Новоселье — российский альманах XIX века.
 Новоселье (картина Петрова-Водкина) (1937).

Населённые пункты

Белоруссия 
 Новоселье — деревня в Пинском районе Брестской области.
 Новоселье — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Новоселье — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Новоселье — упразднённая деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Новоселье — деревня в Березинском районе Минской области.
 Новоселье — агрогородок в Минском районе Минской области.
 Новоселье — деревня в Столбцовском районе Минской области.
 Новоселье — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Новоселье — деревня в Гордеевском районе Брянской области.
 Новоселье — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Новоселье — деревня в Козельском районе Калужской области.
 Новоселье — посёлок в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 Новоселье — деревня в Володарском сельском поселении Лужского района Ленинградской области.
 Новоселье — деревня в Осьминском сельском поселении Лужского района Ленинградской области.
 Новоселье — деревня в Серебрянском сельском поселении Лужского района Ленинградской области.
 Новоселье — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Новоселье — деревня в Добровском районе Липецкой области.
 Новоселье — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Новоселье — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Новоселье — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Новоселье — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Новоселье — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Новоселье — деревня в Шимском районе Новгородской области.
 Новоселье — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Новоселье — село в Купинском районе Новосибирской области.
 Новоселье — село в Кормиловском районе Омской области.
 Новоселье — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Новоселье — деревня в Гдовском районе Псковской области..
 Новоселье — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Новоселье — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Новоселье — деревня в Плюсском районе Псковской области.
 Новоселье — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Новоселье — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Новоселье — село в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Новоселье — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Новоселье — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Новоселье — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Новоселье — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Новоселье — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Новоселье — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Новоселье — деревня в Починковском районе Смоленской области, в составе Васьковского сельского поселения.
 Новоселье — деревня в Починковском районе Смоленской области, в составе Шаталовского сельского поселения.
 Новоселье — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Новоселье — деревня в Пеновском районе Тверской области, входит в Ворошиловское сельское поселение.
 Новоселье — деревня в Пеновском районе Тверской области, входит в Охватское сельское поселение.
 Новоселье — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Новоселье — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Новоселье — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Новоселье — село в Переславском районе Ярославской области.

 Новоселье — прежнее название села Новодолинка в Красногвардейском районе Крыма.

Украина 
 Новоселье — село в Казанковском районе Николаевской области.
 Новоселье — село в Новобугском районе Николаевской области.
 Новоселье — село в Заречненском районе Ровненской области.

См. также 
 Новоселье-1
 Новоселье-2